Trichoplusia florida är en fjärilsart som beskrevs av Franz Dannehl 1929. Trichoplusia florida ingår i släktet Trichoplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
florida